Cieki w Polsce
 Żydowski Rów – rów, dopływ Dąbrocznej
 Żydowski Rów – rów, dopływ Kanału Mosińskiego

Przypisy